Die Abkürzung YAB steht für:
 den IATA-Code des Flughafens Arctic Bay (Kanada)
 Yamaguchi Asahi Broadcasting, eine TV-Station in der Präfektur Yamaguchi in Japan
 Yann Arthus-Bertrand (b. 1946), einen französischen  Fotografen
 Yet Another Blog, noch ein weiteres Blog.
 Youth Advisory Board
Yab steht für den Namen:
 einer tibetischen Gottheit des Paares Yab-Yum

Die Abkürzung yab steht für:
 einen BASIC Dialekt für das Be Operating System (BeOS), eine verbesserte Version von Yabasic von Marc-Oliver Ihm. 

Siehe auch:
 JAB

YAB